Il doppio del torneo di tennis Challeger Casablanca San Ángel 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tripp Phillips e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Michael Kohlmann e Alexander Waske 64-7, 6-4, [13-11].

Teste di serie 

 Tripp Phillips /  Rogier Wassen (Campioni)
 Michael Kohlmann /  Alexander Waske (finale)

 Juan Pablo Brzezicki /  Sergio Roitman (primo turno)
 Kevin Kim /  Bobby Reynolds (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challeger Casablanca San Ángel 2006